Курчало́евский райо́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чеченской Республики Российской Федерации.

Административный центр — город Курчалой.

География 
Район находится в восточной части Чечни, в предгорной зоне республики. Граничит с Шалинским районом на западе, Гудермесским районом на севере и северо-востоке, Ножай-Юртовским районом на юго-востоке и Веденским районом на юге. Расположен в предгорной зоне на юго-востоке Чеченской Республики

Площадь территории района составляет 417,86 км²  (по другим данным — 465,52 км²).

Протяжённость территории с запада на восток составляет около 35 км, с севера на юг — 30 км.

История 
Курчалоевский район был образован Постановлением ЦИК Чечено-Ингушской автономной области 23 января 1935 года, с административным центром в селе Курчалой.

Первоначально, в состав района было включено 10 населённых пунктов: Курчалой, Цоци-Юрт, Гелдаган, Иласхан-Юрт, Майртуп, Бачи-Юрт, Джугурты, Центарой, Аллерой и Автуры.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об административном устройстве её территории», северо-западная часть Курчалоевского района была включена в состав образованного этим же Указом Грозненского округа в составе Ставропольского края, а юго-восточная часть в состав Дагестанской АССР , с переименованием в Шурагатский район.

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1957 года «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР в составе РСФСР» Президиум Верховного Совета РСФСР 9 января 1957 года принимает Указ «О восстановлении ЧИАССР и упразднении Грозненской области». Данным Указом Шурагатский район из Дагестанской АССР был обратно включён в состав ЧИАССР. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1957 года Шурагатский район переименовывается в Курчалойевкий, соответственно, с возвращением районному центру Чкалово, его прежние название — Курчалой. 13 мая 1961 года к Курчалоевскому район была присоединена часть территории упразднённого Саясановского района.

Осенью 1962 года, в связи с реформой административно-территориального устройства СССР (укрупнение районов), Курчалоевский район был упразднён, с включением его территории в состав Шалинского района.

Вновь восстановлен Постановлением Комитета Национального Согласия ЧР № 382 от 1 августа 1995 года.

Верховный Совет Чеченской Республики 12 мая 1996 года за № 33 принял следующее постановление: "Оставить в силе Постановление КНС ЧР «О восстановлении бывшего Курчалоевского района» с включением в состав района следующих населённых пунктов:

В состав вновь восстановленного Курчалоевского района было включено 13 населённых пунктов из Ножай-Юртовского района и 7 населённых пунктов из Шалинского района.

23 января 2010 года исполнилось 75 лет со дня образования Курчалоевского района. В 2010 году это событие широко отмечалось в районе и республике.

1 января 2020 года территория Илсхан-Юртовского сельского поселения передана из состава Гудермесского района в состав Курчалоевского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Курчалой) составляет  % от всего населения района.

Муниципально-территориальное устройство 
В Курчалоевском районе 14 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 13 сельских поселений:

Законом Чеченской Республики от 16 сентября 2019 года Центаройское сельское поселение после переименования его центра было переименовано 28 сентября 2019 года в Ахмат-Юртовское.

С 1 января 2020 года из состава Гудермесского района в состав Курчалоевского района передана территория Илсхан-Юртовского сельского поселения.

Населённые пункты 
В Курчалоевском районе 21 населённый пункт, в том числе один город и 20 сельских населённых пунктов.

Общая карта 
Легенда карты:

Достопримечательности

Соборная мечеть им. Макки Даудовой 

Одним из самых ярких украшений района является соборная Центральная мечеть в с. Гелдаган, построенная по поручению Рамзана Кадырова в честь матери его близкого соратника, Героя России, Магомеда Даудова - Макки Даудовой.
Мечеть им. Макки Даудовой открылась 25 октября 2011 года. Она одновременно вмещает более 3 тысяч верующих. Здание отделано редким белым мрамором, купола мечети и изразцовые росписи покрыты золотом. 
На территории мечети установлено 3 тысячи светильников. Здесь находятся два фонтана и два места для омовения - зимнее помещение и летнее, обнесённое кованной беседкой. 
Пятничная молитва собирает сельчан и гостей Гелдагана на коллективную молитву «Рузба-намаз».

Курчалоевский исламский институт им А.А. Кадырова 
 
В 1988 году религиозный деятель, предприниматель, меценат Насуха-Хаджи Ахматов основал первое на Северном Кавказе "Северокавказское медресе", где каждый имел возможность изучать каноны исламской религии, тогда же он обратился к Ахмату Кадырову за поддержкой, чтобы осуществить свои планы. В то время Ахмат-Хаджи Кадыров был ученым-специалистом-богословом. Окончил Бухарское медресе "Мир-и Араб" и Ташкентский исламский институт. 
29 апреля 1991 года медресе было преобразовано в высшее религиозное учебное заведение - Исламский институт имени Курчалоева. В 2004 году, после смерти президента Ахмата-Хаджи Кадырова, по инициативе Насухи-Хаджи Ахматовой институт был переименован в Курчалоевский исламский институт имени А-Х. Кадыров.
В 2007 году по инициативе Рамзана Кадырова была проведена реконструкция университета. Были построены новые здания: административный и учебный корпуса, общежитие на 220 мест, столовая и тренажерный зал.

Курчалоевский государственный колледж им. Шахида Калиева 
В районе расположен Государственный колледж имени Шахида Калиева, функционирующий с 1982 года.

Символика 

 
На флаге и гербе района изображена священная символика мусульман: Мусульманские чётки и Священный Коран который указывает на основанный в 1980 году, первый на Северном Кавказе Исламский институт, в Курчалое. 
Подвеска в виде золотой сквозной звезды с восьми прямоугольными лучами – символов «руб аль-хизб». 
Три чёрные кисти - память о устазах и духовных учителях народа: Берса-Шейхе, Кунта-Хаджи Кишиеве и Ахмате-Хаджи Кадырове.
Зеленый цвет символизирует основной цвет флага Чеченской Республики. 
На гербе иногда наносятся девиз «ДАЛА БАКЪО ТОЛА ЙОЙЛА» (Пусть восторжествует справедливость) - изречений Ахмат-Хаджи Кадырова.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Курчалоевский район
 Инвестиционный паспорт Курчалоевского района

Появились в 1935 году в России
1935 год в Чечне
События 23 января
Январь 1935 года
Исчезли в 1962 году
Появились в 1995 году в России
1995 год в Чечне
События 1 августа
Август 1995 года
Районы, образованные в 1935 году
Районы, образованные в 1995 году